Kweh steht für:

 Glenn Kweh (* 2000), ein singapurischer Fußballspieler
 Kweh (Einheit), ein Getreidemaß in Birma